Мамедов, Мухтар: Мамедов, Мухтар Искендер оглы (1901—1980) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Мамедов, Мухтар Мамед оглы (род. 1983) — азербайджанский государственный деятель. Посол Азербайджана в Израиле.